Королівство Північний Судан () — віртуальна держава на території регіону Бір-Тавіль, території, яка є нічийною землею (тобто не належить жодній державі). Була проголошена громадянином США з міста Абінгдон (штат Віргінія) Ієремією Хітоном 16 червня 2014 року. Свою 7-річну доньку Емілі Єремія оголосив «принцесою» королівства.

Історія 
У 2013 році Джеремія Хітон і його дочка грали у Вірджинії, США, коли його дочка Емілі запитала, чи може вона бути «справжньою принцесою». Містер Хітон, батько трьох дітей, який працює у видобутку корисних копалин, не хотів давати фальшивих обіцянок своїй дочці, тому мав намір створити її справжнє королівство.

16 червня 2014 року Хітон приїхав до Бір-Тавілю, встановив національний прапор і заявив, що регіон є незалежною державою під назвою «Королівство Північний Судан». Він заявив журналістам, що має намір домагатися офіційного визнання Єгипту та Судану.

На цій території проголосив свою віртуальну державу і російський бізнесмен Дмитро Жихарев, назвавши свою державу "Королівство Середзем'я" і оголосивши себе королем Бір-Тавілю

Віртуальні держави